Le sigle SNTF peut désigner :
 la Société nationale des transports ferroviaires, compagnie publique de transport ferroviaire en Algérie.
 le Syndicat national des téléphériques de France, devenu Domaines skiables de France en 2010, qui est la chambre syndicale nationale des exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables en France.
 le Syndicat des naturalistes taxidermistes de France
 le Syndicat national des techniciens forestiers

Sigle de 4 caractères